Dorfkirche Bischdorf ist die Bezeichnung folgender Kirchengebäude in Deutschland:

 Dorfkirche Bischdorf (Bad Lauchstädt), Dorfkirche in Bischdorf (Bad Lauchstädt), Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Bischdorf (Lübbenau), Dorfkirche in Bischdorf (Lübbenau/Spreewald), Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Dorfkirche Bischdorf (Rosenbach), Dorfkirche in Bischdorf, Gemeinde Rosenbach, Landkreis Görlitz, Sachsen